Garion (appelé aussi Belgarion en tant que sorcier) est un personnage fictif et le principal personnage de La Belgariade et La Mallorée, deux cycles de fantasy écrits par David et Leigh Eddings.

Au début de la saga, Garion est un jeune garçon, robuste mais d'apparence ordinaire, quoique plutôt mignon, avec des cheveux raides et blond cendré.

Garion est un descendant direct de Belgarath et de sa fille Beldaran, sœur de Polgara, sur de nombreuses générations. Mais il préfère, par souci de commodités et de repère, appeler Belgarath grand-père et Polgara tante Pol. Beldaran était la femme de Riva Poing-de-Fer, le premier roi et fondateur du Royaume de Riva.

Le père de Garion était Geran, tailleur de pierre du village sendarien d'Annath. Sa mère, Ildera, était la fille d'un chef de clan d'Algarie. Garion est marié à Ce'Nedra et a deux enfants, un garçon nommé Geran en souvenir de son père (c'est également le nom du premier enfant élevé par Polgara après l'assassinat de toute la famille royale de Riva) et une fille, Beldaran, nommée en l'honneur de sa lointaine ancêtre et pour contenter sa « grand-mère » Poledra qui aida sa femme à accoucher de ce second enfant. La Voix qui représente la prophétie de lumière lui assure, alors qu'il lit le Codex Mrin, qu'il n'aura qu'un seul fils mais qu'il pourra avoir plusieurs filles.

Quand Garion était encore un bébé, ses parents furent tués dans un incendie et il ne put survivre qu'à l'aide de Belgarath. Polgara prit soin de lui à la ferme de Faldor, en Sendarie, en lui cachant ses véritables origines. Garion est l'héritier caché du Royaume de Riva et celui qui doit devenir le gardien de l'Orbe d'Aldur. Lorsque le roi de Riva fut tué avec toute sa famille, le dernier enfant survécut grâce à l'aide de Belgarath et de Polgara. Un héritier lointain devait devenir le gardien de l'Orbe et pour éviter un nouveau meurtre, ils décidèrent de cacher l'enfant et ses descendants jusqu'à l'avènement de Garion.

Il vécut jusqu'à son adolescence dans la ferme où Polgara était cuisinière pour mieux le surveiller. Il quitta la ferme pour partir à la recherche de l'Orbe d'Aldur et c'est durant ce voyage qu'il découvrit qui il était réellement.

Tout comme sa « tante » et son « grand-père », Belgarion est un sorcier extrêmement puissant. De plus, comme les sorciers les plus puissants, il ne vieillit pas. À partir du livre La Tour des maléfices, il porte aussi les titres de Roi de Riva, Roi des rois du Ponant  et Souverain de la Mer des Vents et est le gardien de l'Orbe d'Aldur.  Il porte également le titre d'Enfant de Lumière (Ce nom lui est donné notamment dans le Codex Mrin). Lorsqu'il tue le dieu des Angaraks Torak, sa réputation le précède comme Tueur de Dieu.

L'un de ses principaux haut-fait est sa victoire sur le Dieu des Ténèbres Torak dans La Fin de partie de l'Enchanteur.

En tant que gardien de l'Orbe d'Aldur et dernier descendant de Riva Poing-de-Fer, Belgarion est l'une des seules personnes à pouvoir toucher l'Orbe sans être détruit avec Essaïon (aussi appelé Mission) et son premier fils, Geran. Élevé dans la ferme de Faldor, Garion possède toutes les qualités pratiques d'un fermier sendarien, ce qui lui permit de diriger Riva de manière efficace. Il est honnête, loyal et doué d'un solide bon sens.

Notes et références 

Personnage de David Eddings